Un'altra storia – documentario di Marco Battaglia, Gianluca Donati, Laura Schimmenti e Andrea Zulini.
Un'altra storia – album di Enzo di Domenico
Un'altra storia – brano di Zucchero Fornaciari